Olof-Palme-Haus steht für
 Olof-Palme-Haus (Hanau)
 Olof-Palme-Haus (Budapest), heute Millenniumshaus